Maldivisch voetbalelftal (mannen)
 Maldivisch voetbalelftal (vrouwen)